Münchener Freiheit bezeichnet:
 Münchener Freiheit (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie
 Münchener Freiheit (Band), eine Popgruppe

Siehe auch:
 Münchner Freiheit, ein Platz in München
 U-Bahnhof Münchner Freiheit, den dortigen U-Bahnhof
 Münchner Freiheit, ein Bühnenstück von Martin Sperr